Jerzy Cienciała (1834–1913) – polski działacz narodowy i społeczny, poseł do Sejmu Śląskiego i parlamentu wiedeńskiego
 Jerzy Cienciała (1884–1940) – polski nauczyciel, działacz społeczny
 Jerzy Cienciała (1903–1986) – działacz polonijny
 Jerzy Cienciała (1920–2008) – polski działacz narodowy i kulturalny